Gornja Radgona (gemeente), een gemeente in Slovenië
 Gornja Radgona (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente